La città nera (Dark City) – film del 1950 diretto da William Dieterle
 Dark City – film del 1990 diretto da Chris Curling
 Dark City –  film del 1998 diretto da Alex Proyas